Larochella är ett släkte av snäckor. Larochella ingår i familjen Aclididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Larochella